Lerperger ist Familienname folgender Personen:

 Emil Lerperger (1908–1982), österreichischer Lyriker
 Renate Lerperger (* 1956), österreichische Schriftstellerin